Tefé (rivier), een rivier in de Braziliaanse deelstaat Amazonas
 Tefé (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Amazonas
 Tefé (gemeente), een gemeente in deze microregio